Trigger Happy steht für:

 Trigger Happy TV, eine britische Fernsehshow
 Trigger Happy (2001), einen US-amerikanischen Spielfilm 
 Trigger Happy, Alternativtitel von Bullet Point, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1996 
 Trigger Happy, ein Lied von Weird Al Yankovic